На соревнованиях по лёгкой атлетике второй летней Универсиады в Софии (Болгария) 31 августа — 3 сентября 1961 года было разыграно 29 комплектов наград (19 — у мужчин и 10 — у женщин).

Всего легкоатлетическая сборная Советского Союза завоевала — 25 медалей (13 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовых), заняв в неофициальном командном зачёте первое место.

Рекорды 
В первый день Валерий Брумель прыгнул в высоту на 2,25 и сравнял свой летний мировой рекорд с зимним. Назавтра, 1 сентября, Тамара Пресс метнула диск за отметку  — на 58,06.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Мужчины 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Женщины

Литература

Ссылки 
 Результаты мужского легкоатлетического турнира летней Универсиады 1961 на сайте hickoksports.com
 Результаты женского легкоатлетического турнира летней Универсиады 1961 на сайте hickoksports.com

Летняя Универсиада 1961
1
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Болгарии
1961 год в лёгкой атлетике